St. Laurentius und Stephanus stehtz für Kirchengebäude in Bayern
 St. Laurentius und Stephanus (Ebering), Steinkirchen 
 St. Laurentius und Stephanus (Paar) bei Kühbach, Landkreis Aichach-Friedberg 
 St. Stephan und St. Laurentius (Ostermünchen) Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim